Di Michele – cognome italiano
Bartolomeo Di Michele (1957) – ex calciatore italiano
David Di Michele (1976) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Giovanni Di Michele (...-XV secolo) – intarsiatore italiano
Grazia Di Michele (1955) – cantautrice italiana
Jacopo di Michele (...-...) – pittore italiano

Pagine correlate
De Michele